Мезі́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на південний схід від Парижа, 150 км на захід від Діжона, 32 км на захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 278 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 578,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Мезій на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна